Михалово — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Михалово — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Михалово — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Михалово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Михалово — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Михалово — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Михалово — деревня в Логойском районе Минской области.
 Михалово — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Михалово — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Польша 
 Михалово — город в Польше.

Россия 
 Михалово — деревня в Велижском районе Смоленской области.

Другое 
 Михалово — станция Минского метрополитена.
 Михалово — район Минска
 Михалово — гмина в Польше

См. также